Carline peut référer à :
 Carline, une plante du genre Carlina ;
 Carline un prénom apparenté à Carl et à Charline.

Calendrier 
 Dans le calendrier républicain français, le  du mois de thermidor est dénommé « jour de la carline ». C'est généralement un 8 aout dans le calendrier grégorien, exceptionnellement un 9 aout.

Prénom 
 Carline est aussi un prénom assez rare. Il est attribué pour la première fois en 1954 (cinq fois), puis depuis une douzaine de fois par an.

Notes et références